O nome Copa Intercontinental pode referir-se a:

Torneios esportivos  
Copa Intercontinental - Torneio intercontinental de clubes organizado pela UEFA e pela Conmebol entre 1960 e 1979 e pela Federação Japonesa de Futebol entre 1980 e 2004.
Copa Intercontinental de Beisebol - Torneio internacional de beisebol.
Troféu Artemio Franchi - Copa intercontinental de Seleções de futebol.
Copa Intercontinental da Índia - torneio amistoso realizado na Índia.

Desambiguações de esportes
Desambiguações de antropônimos